Филей () — имя персонажей древнегреческой мифологии и исторических личностей:
 Мифические персонажи:
 Филей (сын Эврисака). Царь Саламина
 Филей (сын Авгия).
 Исторические личности.
 Филей (мессенец). Участник Мессенских войн.
 Филей с Самоса — отец скульптора Ройка.
 (39463) Филей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

Имена греческого происхождения